Dombach (Beieren), een plaats in de gemeente Neufraunhofen in de Duitse deelstaat Beieren
Dombach (Hessen), een plaats in de gemeente Bad Camberg in de Duitse deelstaat Hessen
Dombach im Loch, een plaats in de gemeente Ansbach in de Duitse deelstaat Bayern